Les Missions de vérification des Nations unies en Angola (en  ou UNAVEM) sont des missions de maintien de la paix des Nations unies successives en Angola, sur les quatre missions déployées au total pendant la guerre civile angolaise.
 Mission de vérification des Nations unies en Angola I (1988-1991)
 Mission de vérification des Nations unies en Angola II (1991-1995)
 Mission de vérification des Nations unies en Angola III (1995-1997)